Merhi ist der Familienname folgender Personen:
 Charbel Georges Merhi (* 1937), libanesischer Geistlicher, Bischof von Buenos Aires

 Rabih Merhi (* 1976), libanesischer Musikproduzent
 Roberto Merhi (* 1991), spanischer Rennfahrer

Siehe auch:
 Meri